T70 ou T-70 peut désigner :
 Canon T70, un appareil photographique reflex mono-objectif argentique ;
 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lola T70, une voiture de course du constructeur britannique Lola Cars ;
 T-70, un char léger soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres